Osoby o tym nazwisku:
 Marcin Ryszkiewicz – polski geolog, ewolucjonista i popularyzator nauki
 Józef Ryszkiewicz (ojciec) – polski artysta malarz
 Józef Ryszkiewicz (syn) – polski malarz batalista i oficer
 Władysław Ryszkiewicz – polski pilot wojskowy